

Львівське — село, Жаркаїнський район, Акмолинська область

Львівське — село, Карлівський район, Полтавська область